Az egyszarvú vadászata, az angyali üdvözlet szimbolikus ábrázolása, ahol Gábriel arkangyal a  vadász, Jézus Krisztus az egyszarvú, a szűz pedig Szűz Mária
Az egyszarvú vadászata, a New York-i Metropolitan Museum gyűjteményében megtalálható középkori faliszőnyeg